Refugi de Gresolet, refugi de muntanya al municipi de Saldes, al Berguedà
 Riera de Gresolet, curs d'aigua afluent el Riu de Saldes, vegeu Riu de Saldes#Riera de Gresolet
 Santuari de Gresolet, santuari de la Mare de Déu del municipi de Saldes (Berguedà)